Икен:

 Икен, Конрад — немецкий историк и богослов.
 Икен — населённый пункт в Швейцарии, кантон Аргау.